Kabinet-Udenhout I, kabinet van Wim Udenhout in Suriname van 1984-1985
 Kabinet-Udenhout II, kabinet van Wim Udenhout in Suriname van 1985-1986